Nußbaumer oder Nussbaumer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nußbaumer (1931–1982), österreichischer Jurist und Politiker
 Alfred Nussbaumer (* 1956), österreichischer Informatiker und Mathematiker
 Bert Nussbaumer (1981–2008), im Irak getötete österreichische Geisel, siehe Entführung von Bert Nussbaumer
 Daniel Nussbaumer (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Doris Nußbaumer (* 1973), österreichische Schriftstellerin
 Eric Nussbaumer (* 1960), Schweizer Politiker (SP)
 Fabian Nussbaumer (* 1997), österreichischer Eishockeyspieler
 Gabriele Nußbaumer (* 1956), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Georg Nussbaumer (* 1964), österreichischer Komponist und Medienkünstler
 George Nussbaumer (* 1963), österreichischer Sänger und Komponist
 Heinz Nußbaumer (* 1943), österreichischer Journalist und Fernsehmoderator
 Horst Nußbaumer (* 1949), österreichischer Politiker (FPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Ingo Nussbaumer (* 1956), österreichischer Künstler und Kunsttheoretiker
 Jakob Nussbaumer (1602–1668), Schweizer Pfarrer
 Johann Georg Nußbaumer (1794–1854), Oberforstmeister in Böhmen unter Fürst Metternich
 Lars Nussbaumer (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Manfred Nußbaumer (* 1940), deutscher Bauingenieur und lange Vorstandsvorsitzender von Züblin
 Maurice Nussbaumer (auch Nusbaumer; 1935–1981), französischer Autorennfahrer
 Otto Nußbaumer (1876–1930), österreichischer Physiker und Rundfunkpionier
 Pankratius Nußbaumer (1836–1903), deutscher Lehrer und Landtagsabgeordneter
 Patrick S. Nussbaumer (* 1991), Schweizer Schriftsteller
 Silvia Nußbaumer (* 1958), österreichische Triathletin
 Thiemo Nussbaumer (1825–1900), österreichischer Benediktiner, Seelsorger und Publizist
 Thomas Nußbaumer (* 1966), österreichischer Musikwissenschaftler
 Uli Nußbaumer (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Urs Nussbaumer (1931–2022), Schweizer Ingenieur-Agronom und Politiker (CVP)
 Valentin Nussbaumer (* 2000), Schweizer Eishockeyspieler
 Wolfgang Nußbaumer (* 1937), österreichischer Politiker (FPÖ)